Manndorf ist der Ortsname von

 Manndorf (Buchhofen), Ortsteil der Gemeinde Buchhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Manndorf (Burgebrach), Ortsteil des Marktes Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Manndorf (Herrieden), Ortsteil der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern

 Siehe auch: 
 Manndorff
 Männedorf
 Mannersdorf
 Mannsdorf
 Mandorf
 Mandorfer